Skobalj est un toponyme qui peut désigner :
Skobalj, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara ;
Skobalj, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje.